Рейтинг ATP (рейтинг Эй-ти-пи или рейтинг АТП) — это основанный на победах метод, используемый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) для определения квалификации для участия и посева игроков во всех турнирах в одиночном и парном разряде. Впервые рейтинг в одиночном разряде был опубликован 23 августа 1973 года, а рейтинг в парном разряде — 1 марта 1976 года. Рейтинговые очки начисляются в соответствии с пройденным кругом турнира и его престижностью; наибольшее количество очков присуждается на четырёх турнирах Большого шлема. Рейтинги обновляются каждый понедельник, а очки сбрасываются через 52 недели после их присуждения (за исключением финала ATP, за который очки сбрасываются в понедельник после последнего турнира Тура ATP следующего года). По состоянию на 19 марта 2023 года Новак Джокович — текущий лидер рейтинга в одиночном разряде.

Подсчёт рейтинга 
Каждому спортсмену (паре) засчитывается 18 лучших результатов, показанных на турнирах в течение сезона. Кубок Мастерс учитывается в качестве 19-го турнира спортсменам, получившим право в нём участвовать.

Для теннисистов из топ-30 рейтинга по итогам предыдущего года являются обязательными очки, начисленные в 4 турнирах Большого шлема и 8 турнирах категории «Мастерс 1000» (турнир «Монте-Карло Мастерс» не является обязательным с 2009 года). Также в зачёт идут четыре лучших результата, показанных на турнирах категории ATP World Tour 500 (один из которых должен быть сыгран после US Open) и два лучших результата на турнирах категорий ATP World Tour 250 и «челленджер» («лучшие результаты на прочих турнирах»). Если игрок принял участие менее чем в 4 турнирах категории 500 или не сыграл в турнире этой категории после US Open, он получает 0 очков за недостающие турниры, однако при определённых условиях могут быть учтены лишь 3 или 2 результата на турнирах категории 500.

Для теннисистов вне топ-30 по итогам предыдущего сезона обязательно начисляются очки за каждые из 4 турниров Большого шлема и восемь турниров «Мастерс 1000», но только в том случае, если они квалифицировались на эти турниры. Также учитываются шесть лучших результатов на других турнирах, но не более 4 лучших результатов на турнирах категории ATP World Tour 500. В том случае, если игрок не имел права прямого участия в турнире Большого шлема или категории «Мастерс 1000» и не принял в нём участия, он может заменить 0 очков за этот турнир результатом за один из турниров категории ATP World Tour 250 или «челленджер».

В случае подтверждённой травмы, из-за которой теннисист пропустил 30 или более дней, ограничения на участие в турнирах снимаются, и в зачёт идут 18 лучших результатов.

Начиная с 2008 года участие в одиночных и групповых матчах Мировой группы Кубка Дэвиса приносит очки в индивидуальный и парный рейтинг, соответственно. Очки, набранные в играх Кубка Дэвиса в течение последних 52 недель, могут быть учтены вместо очков за турнир категории ATP World Tour 500.

Максимальное количество очков, которое можно набрать в индивидуальном зачёте в играх Кубка Дэвиса, равно 625 — при условии победы в восьми играх и выигрыша командой трофея. В парном разряде можно набрать 350 очков — при условии победы в четырёх играх и выигрыша трофея.

Очки за Кубок Дэвиса учитываются в рейтинге при выполнении одного из двух условий:
 количество сыгранных в течение года турниров категории 500 меньше четырёх, и очки за Кубок Дэвиса превышают худший результат из «лучших результатов на прочих турнирах» — то есть при учёте Кубка Дэвиса суммарный рейтинг увеличивается;
 количество учтённых турниров категории 500 равно четырём, и очки за Кубок Дэвиса превышают худший из учтённых результатов, однако при этом не может быть замещено 0 очков.

Командный чемпионат мира, проходящий в мае в Дюссельдорфе, считается турниром категории 250. За победу в каждой из 3 игр группового раунда первая ракетка команды получает 35 очков, вторая — 25 очков; за победу в финальном мачте — 95 и 50 очков, соответственно. В случае победы игрока во всех четырёх играх, а также выигрыша его командой титула, он получает бонус в размере 50 очков; таким образом, максимально возможное число очков, которое можно получить за участие в командном чемпионате мира, составляет 250 очков для первой ракетки команды и 175 для второй.

С 2000 по 2008 годы АТП вела две параллельные системы подсчета рейтинга игроков: Гонка АТП () и Табель о рангах АТП (). ATP Race учитывала результаты выступлений только в текущем сезоне, в то время как ATP Ranking — результаты последних 52 календарных недель. Восемь сильнейших теннисистов и пар, получающих право на выступление в Кубке Мастерс, до 2009 определялись по очкам, набранным в ATP Race. Начиная с сезона 2009 года ATP Race была упразднена.

Современная система подсчета очков 

+С: Турнир оплачивает суточные в дополнение к призовому фонду

* В серии ATP 1000 за квалификацию начисляется только 12 очков, если в основной сетке турнира больше 56 игроков

** В серии ATP 500 за квалификацию начисляется только 10 очков, если в основной сетке турнира больше 32 игроков

*** В серии ATP 250 за квалификацию начисляется только 5 очков, если в основной сетке турнира больше 32 игроков

Текущий рейтинг 
Рейтинг обновляется еженедельно (во время турниров Большого шлема — по окончании турнира).

Указаны топ-20 лидеров одиночного и парного рейтингов.

Первые ракетки мира

Первые ракетки мира, согласно табели о рангах с момента его введения в 1973 году

Первые ракетки мира по итогам года

Рейтинг ATP дo 2009 года

ATP Race 

ATP Race отражала результаты выступления спортсмена в текущем сезоне, и все игроки вне зависимости от предыдущих заслуг начинали гонку с нуля очков. По окончании сезона лучшие игроки и пары, занявшие первые восемь мест в гонке, получали право на участие в завершающем турнире Кубок Мастерс.

Чемпионы ATP Race

Начисление очков в ATP Race 

За квалификацию начислялось только 1 очко, если сетка турнира больше 32 участников в International Series или 64 в Tennis Masters Series.

ATP Ranking 

ATP Ranking учитывает выступления спортсмена за последние 52 недели. Позиция в табели о рангах определяет право на участие в турнирах различных категорий и место в турнирной сетке. Почётные 'титулы' первой, второй, третьей и т. д. ракетки мира также принято присваивать в соответствии с табелью о рангах.

Начисление очков в ATP Ranking до 2009 года 

+С: Турнир оплачивает суточные в дополнение к призовому фонду
 
За квалификацию начисляется только 5 очков, если сетка турнира больше 32 участников в International Series или 64 в Tennis Masters Series.

См. также 
 Рекорды основного тура ATP
 Рейтинг WTA
 Список первых ракеток мира до введения профессиональных теннисных рейтингов

Примечания 

История тенниса
Спортивные рейтинги